

Métier 
 Ramonet, ou romounét en languedocien, un ouvrier agricole du Midi de la France.

Patronymes 

 Édouard Ramonet (1909-1980), homme politique français ;
 Ignacio Ramonet (né en 1943), journaliste espagnol ;
 Tancrède Ramonet (né en 1974), documentariste et musicien français, son fils.
 Marcelle Ramonet (née en 1949), femme politique française.

Homonymie de patronyme